Rülke ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Ulrich Rülke (* 1961), deutscher Politiker (FDP), MdL Baden-Württemberg